

Pessoas
Fernando Lobo  Leite Pereira
Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo
Américo Lobo Leite Pereira

Localidades
Lobo Leite

Desambiguação